El Día Mundial del Vegetarianismo es un evento anual que se lleva a cabo el 1 de octubre en todo el mundo.

En 1977 la Sociedad Vegetariana de Norteamericana estableció esta celebración (World Vegetarian Day) y en 1978 fue ratificada por la Unión Vegetariana Internacional, para promover los beneficios de la alimentación vegetariana y el respeto a los animales.

El Día Mundial del Vegetarianismo inicia el mes de octubre como el "Mes de la Conciencia Vegetariana", que finaliza el 1 de noviembre con el Día mundial del veganismo.

También inicia la Semana Vegetariana (World Vegetarian Week (WVW))  que coincide con los primeros siete días de octubre de cada año, periodo en el cual los seguidores se comprometen a no comer carne ni pescado y promover el estilo de vida vegetariano.

Véase también  
 Vegetarianismo
 Día mundial del veganismo

Referencias 

Día Internacional
Vegetarianismo
Celebraciones del día